Vendéric est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
Arrivée dans une nouvelle région, Aria découvre un pays sombre et triste, dirigé par un homme, Cirénodule, qui n'hésite pas à crucifier toute personne allant contre ses directives. Elle rencontre alors un musicien, Vendéric, qui tire de sa harpe un son mélodieux et entrainant. 
Mais, pourchassés par des soldats, ils sont obligés de fuir ensemble. Elle tente de mieux connaître cet homme mystérieux qui semble tout savoir sur elle et ses ancêtres, mais il est arrêté, puis crucifié. 
Mourant, il transfère son âme à Aria et lui confie la mission de libérer son pays, avec pour toute arme son courage, sa harpe et ses sceptres de lumière.

Publication 
 Le Lombard () 
 Dupuis (Repérages) () 

Venderic
Venderic